P VII steht für:
 Prüfstand VII
 Focke-Wulf P VII, ein Jagdflugzeugentwurf des Herstellers Focke-Wulf

Siehe auch:
 P7

Abkürzung